in samenstellingen
Les Moutiers-en-Auge, Orne
Les Moutiers-en-Cinglais, Yonne
Les Moutiers-Hubert, Vendée

ook:
gemeenten met de naam Moutiers (doorverwijspagina)